Remez ist der Familienname folgender Personen:

 Aharon Remez (1919–1994), israelischer Diplomat und Generalmajor der israelischen Luftwaffe
 David Remez (1886–1951), israelischer Politiker, Verkehrsminister, Erziehungsminister
 Gideon Remez (* 1946), israelischer Journalist

Siehe auch:
 Remes